Simelihorn ist die Bezeichnung für zwei Gipfel in der Schweiz.
Simelihorn, , in den Walliser Alpen, Nebengipfel des Mattwaldhorns (), das teils auch als Simelihorn bezeichnet wird
Simelihorn (Berner Alpen), , nordwestlich von Grindelwald